

Geografia 
 La Chapelle-Agnon – comune francese del Puy-de-Dôme nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
 Piz di Agnon –  montagna nel Cantone dei Grigioni in Svizzera

Persone 
 Shmuel Yosef Agnon – scrittore e poeta israeliano, Premio Nobel per la letteratura 1966